Friedhof Tolkewitz steht für folgende Friedhöfe in Dresden-Tolkewitz:

 Johannisfriedhof (Dresden), evangelischer Friedhof
 Urnenhain Tolkewitz, städtischer Friedhof